Dayton – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery, nazwane od Jonathana Daytona

Miejsca 
Inne miejscowości w USA:
 Dayton – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Marengo
 Dayton – jednostka osadnicza w stanie Illinois, w hrabstwie LaSalle
 Dayton – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Franklin
 Dayton – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Tippecanoe
 Dayton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Dayton – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Campbell
 Dayton – miasto w stanie Maine, w hrabstwie York
 Dayton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
 Dayton – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Lake
 Dayton – jednostka osadnicza w stanie Nevada, w hrabstwie Lyon
 Dayton – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Middlesex
 Dayton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Dayton – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Yamhill
 Dayton – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Armstrong
 Dayton – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Rhea
 Dayton – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Liberty
 Dayton – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Rockingham
 Dayton – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Columbia
 Dayton – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland
 Dayton – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
 Dayton – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Sheridan
Gminy w USA:
 Dayton (ang. Dayton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
 Dayton (ang. Dayton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie La Salle
 Dayton (ang. Dayton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Bremer
 Dayton (ang. Dayton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Butler
 Dayton (ang. Dayton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar
 Dayton (ang. Dayton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Chickasaw
 Dayton (ang. Dayton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Iowa
 Dayton (ang. Dayton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Dayton (ang. Dayton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wright
 Dayton (ang. Dayton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Dayton (ang. Dayton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Saline
 Dayton (ang. Dayton Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie York
 Dayton (ang. Dayton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
 Dayton (ang. Dayton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
 Dayton (ang. Dayton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cass
 Dayton (ang. Dayton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Newton
 Dayton (ang. Dayton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Dayton (ang. Dayton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Nelson
 Dayton (ang. Dayton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lincoln
 Dayton (ang. Dayton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall
 Dayton (ang. Dayton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland
 Dayton (ang. Dayton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca

Osoby 
 Pułkownik Elias Dayton (1737–1807), ojciec Jonathana, budowniczego Fortu Dayton.
 Jonathan Dayton (1760–1824), syn Eliasa, sygnatariusz Konstytucji Stanów Zjednoczonych.
 Dayton Clarence Miller (1866–1941), amerykański fizyk i astronom
 Dayton Allen (1919–2004), aktor
 Mark Dayton (1947), amerykański senator ze stanu Minnesota

Inne 
 Układ z Dayton, pakt pokojowy z Dayton, kończący wojnę w Bośni.
 Fort Dayton, zbudowany w Mohawk Valley w 1776 przez Elias Dayton
 USS Dayton (CL-78) (później USS Monterey (CVL-26)), lotniskowiec Floty Wojennej USA
 USS Dayton (CL-105) – okręt Floty Wojennej USA
 University of Dayton, uniwersytet w Dayton w stanie Ohio w USA
 University of Dayton Arena – stadion sportowy w mieście Dayton w stanie Ohio w USA